Erwin Leder (1951-), acteur autrichien ;
 Gilah Leder (née en 1941), mathématicienne néerlando-australienne ;
 Mimi Leder (née en 1952), réalisatrice et productrice américaine ;
 Paul Leder (1926-1996), réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur américain ;
  (1915-1997), écrivain, poète et traducteur allemand, connu sous le pseudonyme de Stephan Hermlin  ;

Références